Linhas de meta é no futebol uma linha que divide interior do campo da parte inferior.

Quando a equipa do guarda-redes da baliza respectiva vai para fora do campo é canto. E se o da equipa adversária chutar a bola para fora segue de o guarda redes da equipa adversária

Regras de futebol